County of Peebles steht für:
 vormaliger Name von Peeblesshire, traditionelle Grafschaft im Südosten von Schottland
 County of Peebles (Schiff), erster eiserner Viermaster der Welt